Open Location Code, een geocodesysteem van Google
 The Oriental Land Company, een Japans entertainment- en toerismebedrijf